Jack Burke (Australianfootballspeler), Australisch Australianfootballspeler
 Jack Burke (boxer), Amerikaans boxer
 Jack Burke (golfer), Amerikaans golfer
 Jack Burke (wielrenner), Canadees wielrenner